"Braniștea" pode ser as seguintes comunas romenas:
 Braniștea (Bistrița-Năsăud)
 Braniștea (Mehedinți)
 Braniștea (Dâmbovița)

Desambiguações de topônimos